Pleșa se poate referi la:

Pleșa, Galați
Pleșa, Gorj
Pleșa, Suceava

Vezi și 
 Pleșu (dezambiguizare)
 Pleși (dezambiguizare)
 Pleașa (dezambiguizare)
 Pleșoiu (dezambiguizare)
 Pleșești (dezambiguizare)
 Pleșcuța (dezambiguizare)
 Pleșoi, sat în județul Dolj, România
 Pleșcoi, sat în județul Buzău, România
 Pleșeni, comună în Raionul Cantemir, Republica Moldova